Gaas – comune francese nel dipartimento delle Landes nella regione della Nuova Aquitania
 Gaas –  frazione del comune di Eberau nel Burgenland, Germania
 GaAs – formula chimica dell'arseniuro di gallio
 GAAS – acronimo per Generally Accepted Auditing Standards degli Stati Uniti